Dosan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Dosan-myeon, Tongyeong, socken i Tongyeong, Södra Gyeongsang, 
 Dosan-myeon, Andong, soken i Andong, Norra Gyeongsang,